Heimbereich bezeichnet:

 eine Dienstvariante in Mobilfunknetzen, siehe Heimbereich
 im Marketing eine Kategorisierung von Geräten, meist aus den Bereichen der Unterhaltungselektronik und der Computertechnik, die damit als speziell für Endverbraucher bestimmt ausgezeichnet werden, im Gegensatz zu solchen für den professionellen Einsatz